California Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 California Mountain (Gilpin County, Colorado)	
 California Mountain (San Juan County, Colorado)	
 California Mountain (Nevada)	
 California Mountain (Oregon)